Cordial peut être :
 un nom propre :
 en informatique, Cordial est un logiciel de correction grammaticale et d'aide à la rédaction pour la langue française.
 un adjectif qualificatif (définition dans le Wiktionnaire) et un nom commun
 en cuisine, un « cordial » est une boisson alcoolisée.
 en médecine, un « cordial » est une potion qui stimule le fonctionnement du cœur.